Nascita di Venere – dipinto di Sandro Botticelli.
 Nascita di Venere – dipinto di William-Adolphe Bouguereau.
 Nascita di Venere – dipinto di François Boucher.
 Nascita di Venere  – dipinto di Alexandre Cabanel.
 Nascita di Venere – dipinto di Jean-Léon Gérôme.
 Nascita di Venere – dipinto di Antoni Gómez i Cros.